{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px; background: #BFD7FF;" | Meistriliiga 2013
|-
! style="font-size: 16px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Aantal clubs
|-
| style="font-size: 12px;" | 10
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Kampioen
|-
| style="font-size: 12px;" |FC Levadia Tallinn
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Runner-up
|-
| style="font-size: 12px;" |JK Nõmme Kalju
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Degradant
|-
| style="font-size: 12px;" |FC Kuressaare
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Topscorer
|-
| style="font-size: 12px;" |Vladimir Voskoboinikov  23 goals
|}
De Meistriliiga 2013, die vanwege sponsorbelangen ook bekendstond als de A. Le Coq Premium Liiga, was het 23ste seizoen in de hoogste afdeling van het Estische nationale profvoetbal. De competitie begon op 2 maart en eindigde op 9 november 2013.

JK Nõmme Kalju trad dit seizoen aan als regerend landskampioen, maar moest deze afstaan aan FC Levadia Tallinn, dat onder leiding van oud-international Marko Kristal voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de landstitel opeiste. Alle clubs speelden vier keer tegen elkaar.

Topscorer werd de Estische international Vladimir Voskoboinikov van JK Nõmme Kalju. Hij scoorde 23 keer. Als tweede op de ranglijst eindigde Rimo Hunt van landskampioen Levadia met 22 treffers. In 180 wedstrijden werd in totaal 510 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,83 goal per wedstrijd.

JK Tammeka Tartu eindigde als negende en voorlaatste, en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen. Daarin wist de club zich over twee duels staande te houden, ten koste van Rakvere JK Tarvas, waardoor JK Tammeka Tartu ook in 2014 opnieuw uitkomt in de hoogste afdeling.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Levadia Tallinn
|36
|30
|1
|5
|69
|24
| +45
|91|-style="background:#CCF3FF;"
|2
|JK Nõmme Kalju
|36
|26
|6
|4
|78
|23
| +55
|84|-style="background:#CCF3FF;"
|3
|JK Sillamäe Kalev
|36
|23
|6
|7
|75
|22
| +53
|72|-
|4
|FC Flora Tallinn
|36
|21
|5
|10
|83
|40
| +43
|68|-
|5
|Paide Linnameeskond
|36
|15
|2
|19
|43
|58
| –15
|47|-
|6
|FC Infonet
|36
|10
|8
|18
|36
|56
| –20
|38|-
|7
|Trans
|36
|11
|3
|22
|39
|55
| –16
|36|-
|8
|Tallinna Kalev
|36
|10
|4
|22
|35
|77
| –42
|34|-style="background:#FFE6E6;"
|9
|JK Tammeka Tartu
|36
|8
|8
|20
|30
|68
| –38
|32|-style="background:#FFCCCC;"
|10
|FC Kuressaare
|36
|2
|5
|29
|22
|87
| –65
|11'''
|}

Play-offs promotie/degradatie

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Toeschouwers

Zie ook
Estisch voetbalelftal in 2013
Estische voetbalbeker 2012/13
Estische voetbalbeker 2013/14

Estische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013